Раппенштайн () — гора в Лихтенштейне в горном хребте Рэтикон, расположенная к югу от деревни Штег. Высота — 2221 м.

Источники 
 Liechtenstein Tourismus. Unfolding Liechtenstein, Panorama Map [map]. (2007)
 Kompass. Feldkirch — Vaduz [map], 1:50000, Wander, Bike- und Skitourenkarte. Cartography by Kompass-Karten GmbH. (2007)

Горы Лихтенштейна
Альпы